Мутилоа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 8,61 км². Население — 248 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

История 
Город основан в 1617 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Mutiloa/Mutiloako Udala
 Mutiloa en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа